Pangolin steht für

 eine Bezeichnung für Schuppentiere, entstanden aus dem malaiischen Wort Peng-guling.
 PANGOLIN, den Namen des Softwaretools Phylogenetic Assignment of Named Global Outbreak Lineages, das am COG-UK entwickelt wurde.